Kraemeria är ett släkte av fiskar. Kraemeria ingår i familjen Kraemeriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Kraemeria